Юрий Евтушенко: Евтушенко, Юрий Гаврилович (род. 1938) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН.
 Евтушенко, Юрий Григорьевич (1964—2020) — российский военачальник, заместитель командующего войсками Западного военного округа — начальник управления по работе с личным составом (2014—2020), генерал-майор.
 Евтушенко, Юрий Трофимович (род. 1943) — советский и российский гусляр, художественный руководитель оркестра «Гусляры России».